Јербанис има више значења:

 Јербанис (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јербанис (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јербанис (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Јербанис (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Јербанис (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику